Лапшино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Лапшино —  название села Тассай Сайрамского района Южно-Казахстанской области до 2000 года.

Россия 
 Лапшино — село в Вохомском районе Костромской области.
 Лапшино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Лапшино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Лапшино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.

Украина 
 Лапшино — село в Кролевецком районе Сумской области.